Хосе Патрисио Гуггьяри Корнигльони (; 17 марта 1884, Асунсьон — 30 октября 1957, Буэнос-Айрес, Аргентина) — парагвайский политик, президент Парагвая.

В 1931 году, после кровавого подавления демонстраций, призывающих к более энергичным действиям в защиту области Гран-Чако, покинул пост, чтобы предстать перед судом парламента, но был оправдан и вернулся на свой пост.

Биография 
Гуджари родился в Асунсьоне 17 марта 1884 года и был сыном Педро Гуджари, швейцарца итальянского происхождения. Среднее образование он получил в Национальном колледже Асунсьон в 1901 году. В 1910 году он окончил университет со степенью доктора права и общественных наук, но в это время его интересы уже лежали не в плоскости науки, а в плоскости политики.

В 1918 году Гуджари был назначен министром внутренних дел в правительстве Мануэля Гондра. Далее он поддерживал Гондру в период гражданской войны 1921-1923 годов.

15 августа 1928 года Гуджари был избран Президентом республики.
В 1931 году, после кровавого подавления демонстраций, призывающих к более энергичным действиям в защиту области Гран-Чако, покинул пост, чтобы предстать перед судом парламента. С 23 октября 1931 по 26 января 1932 года обязанности президента исполнял Эмилиано Гонсалес Наверо. Но в результате разбирательства Гуджари был оправдан и вернулся на свой пост.

15 августа 1932 года Гуджари покинул свой пост, уступив его Эусебио Айяле, а через несколько дней началась кровопролитная Чакская война с Боливией.

Литература 
Biographical Dictionary "forgers OF PARAGUAY," First Edicción January 2000. Distributed editions of Quevedo. Buenos Aires, Argentina.

Президенты Парагвая